Yolla steht für
 Yolla (Tasmanien), eine Ortschaft in Tasmanien
 den Kurzschwanz-Sturmtaucher, eine in Australien heimische Art des Sturmtauchers

Siehe auch:
 Jolla
 Yola